20-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 6 клубами с 17 апреля по 16 октября 2011 года. Чемпионом в 7-й раз стал бишкекский «Дордой», кочкор-атинский «Нефтчи» был серебряным призером, 3-е место 2-й год подряд заняла «Абдыш-Ата» из Канта.

Участники 
В чемпионате приняли участие 6 клубов, игравших между собой в 4 круга. Из участников прошлого сезона продолжили участие 4 сильнейшие команды.

«Химик» (Кара-Балта) в этом сезоне по финансовым причинам перешёл в Первую лигу, а «Шер» (Бишкек) прекратил существование.

Спустя сезон в Высшую лигу вернулся ошский «Алай», пропустивший прошлый чемпионат по политическим причинам.

Также в Высшую лигу решением Федерации футбола был включён «Иссык-Куль» (Каракол), не выступавший в прошлом году даже в соревнованиях Первой лиги.

После первых 2-х кругов «Иссык-Куль» отказался от дальнейшего участия, а в оставшихся матчах ему были засчитаны поражения со счётом 0:3.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры чемпионата

Рекорды чемпионата 
Самая крупная победа и Самый результативный матч: 11.06.2011 Иссык-Куль — Абдыш-Ата 1:9

В чемпионате не состоялось ни 1-го хет-трика.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

2011
Футбол в Азии в 2011 году
Спорт в Киргизии в 2011 году